Nikolaos M. Panagiotakis (, * 1933 in Iraklio, Kreta; † 1997) war ein griechischer Neogräzist.

Panagiotakis studierte Philologie an den Universitäten von Athen und London. 1966 wurde er in Athen Privatdozent, 1968 war er Gastprofessor an der Universität von Texas, 1969 bis 1970 hatte er ein Forschungsstipendium in Dumbarton Oaks inne, um schließlich 1971 eine Professur für byzantinische Philologie an der Universität Ioannina und 1988 eine solche an der Universität Kreta zu erhalten. Von 1974 bis 1986 war er stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats der Universität Ioannina und von 1989 bis 1997 Direktor des Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini di Venezia.

Panagiotakis arbeitete zur byzantinischen und postbyzantinischen sowie zur venezianisch-kretischen Literatur und Kultur. In einem seiner erfolgreichsten Bücher zeichnet er die Jugendjahre des Malers Dominikos Theotokopoulos auf Kreta nach, der später unter seinem Beinamen El Greco berühmt werden sollte. Weitere Persönlichkeiten, denen er Arbeiten widmete, sind der byzantinische Dichter Theodosios Diakonos, der byzantinische Geschichtsschreiber Leon Diakonos, der venezianisch-kretische Mathematiker und Philologe Francesco Barozzi und der venezianisch-kretische Sänger und Komponist Frangiskos Leondaritis. Nicht zuletzt behandelte er den Erotokritos des Vitsentzos Kornaros und andere venezianisch-kretische Gedichte wie Die Tragödie des Heiligen Dimitrios.

Schriften (Auswahl) 
 Θεοδόσιος ο Διάκονος και το ποίημα αυτού "Άλωσις της Κρήτης". Ηράκλειο 1960. 
 Λέων ο Διάκονος. Α. Τα βιογραφικά. Β. Χειρόγραφα και εκδόσεις. Αθήνα 1965.
 Ὀ Francesco Barozzi καί ἡ Ἀκαδημία τῶν Vivi τοῦ Ρεθύμνου. In: Πεπραγμένα του 3. Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Band II, Athen 1974, S. 232–251.
 Η κρητική περίοδος της ζωής του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Ρέθυμνο 1986. 
 Βασίλης Κρεμμυδάς, Χρύσα Μαλτέζου, Νικόλαος Μ. Παναγιωτάκης (Hrsg.): Αφιέρωμα στον Νίκο Σβορώνο. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Iraklio 1986.
 (Hrsg.): Κρήτη. Ιστορία καί Πολιτισμός. 2 Bde. Βικέλαια Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου, Ηράκλειο 1988.
 Ο ποιητής του "Ερωτόκριτου" και άλλα βενετοκρητικά ποιήματα. Ηράκλειο 1989.
 Φραγκίσκος Λεονταρίτης, κρητικός μουσικοσυνθέτης του δέκατου έκτου αιώνα. Μαρτυρίες για τη ζωή και το έργο του. Βενετία 1990 (Βιβλιοθήκη τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Βυζαντινῶν καi Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν τῆς Βενετίας, 12).
 (Hrsg.): Origini della letteratura neogreca. Atti del secondo congresso internazionale „Neograeca Medii Aevi“, Venezia, 7–10 novembre 1991. Venedig 1993 (Βιβλιοθήκη τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Βυζαντινῶν καi Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν τῆς Βενετίας, 15).
 Στέφανος Κακλαμάνης, Γιάννης Κ. Μαυρομάτης (Hrsg.): Νικόλαος Μ. Παναγιωτάκης, Κρητικό θέατρο. Μελέτες. Στιγμή, Αθήνα 1998. – (postum)
 Τα νεανικά χρόνια του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. ΠΕΚ, Ηράκλειο 1999. – (postum)
 El Greco – The Cretan Years. Translated by John C. Davis, and edited by Roderick Beaton. Ashgate, Farnham 2009, ISBN 978-0-7546-6897-8 (Publications of the Centre for Hellenic Studies, King's College London, 13).
 (Hrsg., mit Walter Puchner): Η Τραγέδια του Αγίου Δημητρίου. Panepistimiakes Ekdosis Kritis, Iraklio 2000, ISBN 960-524-083-1. – (postum)
 Στέφανος Κακλαμάνης, Γιάννης Κ. Μαυρομάτης (Hrsg.): Νικόλαος Μ. Παναγιωτάκης, Κρητική αναγέννηση. Μελετήματα για τον Βιτσέντζο Κορνάρο. Στιγμή, 2002. – (postum)

Literatur 
 Στέφανος Κακλαμάνης, Αθανάσιος Μαρκόπουλος, Γιάννης Μαυρομάτης (Hrsg.): Ενθύμησις Νικολάου Μ. Παναγιωτάκη. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2000.

Weblinks 
 biblionet.gr: 

Neogräzist
Hochschullehrer (Kreta)
Hochschullehrer (Ioannina)
Grieche
Gestorben 1997
Geboren 1933
Mann